Варгас — испанская () и португальская () фамилия и топоним.

Фамилия 

 Варгас, Альянс (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Варгас, Антонио (род. 1996) — американский боксёр.
 Варгас, Бегонья (род. 1999) — испанская актриса.
 Варгас, Валентина (род. 1964) — чилийская актриса.
 Варгас, Габриэла (род. 1988) — парагвайская шахматистка.
 Варгас, Гонсало (род. 1981) — уругвайский футболист.
 
 Варгас, Дарси (1895—1968) — первая леди Бразилии, супруга Жетулиу Варгаса (см. ниже).
 Варгас, Джей Р. (род. 1938) – полковник морской пехоты США, герой Вьетнамской войны
 Варгас, Джесси (род. 1989) — американский боксёр-профессионал.
 Варгас, Джулия (род. 1938) — американский педагог специалист по педагогической психологии.
 Варгас, Диего де (1643—1704) — конкистадор, губернатор территории Графства Санта-Фе (1690—1704).
 Варгас, Дорангель (род. 1957) — венесуэльский серийный убийца и каннибал, известный как «El comegente» и «Андский Ганнибал Лектер».
 Варгас, Жетулиу (1882—1954) — президент Бразилии (1930—1945 и 1951—1954).
 Варгас, Ильдемаро (род. 1991) — венесуэльский бейсболист.
 Варгас, Йеда Мария (род. 1944) — бразильская фотомодель, Мисс Вселенная 1963 года.
 Варгас, Камило (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Варгас, Клаудио Пинилья (1859—1938) — боливийский государственный деятель, дипломат и писатель, министр иностранных дел Боливии (1903—1908 и 1911—1912).
 Варгас, Матиас Эсекиэль (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Варгас, Нельсон (род. 1974) — американский футболист.
 Варгас, Обед (род. 2005) — американский футболист.
 Варгас, Рамон (род. 1960) — мексиканский оперный певец.
 Варгас, Рей (род. 1990) — мексиканский боксёр.
 Варгас, Родриго (род. 1994) — боливийский футболист.
 Варгас, Рональд (род. 1986) — венесуэльский футболист.
 Варгас, Сибила (род. 1969) — американская журналистка, телеведущая и актриса.
 Варгас, Тельмо (1912—2013) — эквадорский военный и политический деятель, и. о. президента Эквадора.
 Варгас, Фабиан Андрес (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Варгас, Фернандо (род. 1977) — американский боксёр-профессионал.
 Варгас, Франсиско (род. 1984) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Варгас, Хан Карлос (род. 1995) — панамский футболист.
 Варгас, Хейссон (род. 1997) — чилийский футболист.
 Варгас, Хосе Мария (1786—1854) — президент Венесуэлы (1835—1836).
 
 Варгас, Чавела (1919—2012) — мексиканская певица.
 Варгас, Эдуардо (род. 1989) — чилийский футболист.

 Варгас Альсамора, Аугусто (1922—2000) — перуанский кардинал, иезуит.
 Варгас де Бедемар, Альфонс Романович (1816—1902) — датский дворянин, лесовод России.
 
 Варгас Пассос, Фрэнк (род. 1934) — эквадорский военный и политик.
 Варгас Пенья, Луис (1905—1994) — парагвайский футболист.
 Варгас Прието, Оскар (1917—1989) — перуанский военный и политический деятель, премьер-министр Перу.
 Варгас Родригес, Эрнесто (род. 1961) — уругвайский футболист.
 Варгас Торрес, Луис (1855—1887) — эквадорский революционер и национальный герой Эквадора.
 Варгас Угарте, Рубен (1886—1975) — перуанский иезуит, священник, историк, историограф, педагог.

 Ловато Варгас, Хуан Исаак (1904—2001) — эквадорский политик, государственный, общественный и дипломатический деятель.

Топоним 
 Варгас — штат Венесуэлы.
 Жетулиу Варгас — муниципалитет в Бразилии.

Прочие значения 
 Президент Варгас — один из крупнейших когда-либо найденных алмазов.
 Варгас — река, приток Ухты.